Das Commonwealth Bank Tournament of Champions 2011 (auch als International Tournament of Champions bekannt) war ein Damentennis-Einladungsturnier, das als Einzelbewerb in der Halle auf Hartplatz ausgetragen wurde und Teil der WTA Tour 2011 war. Es wurde vom 3. bis 6. November 2011 im Internationalen Konferenzzentrum (Indah Hall) in Nusa Dua auf der Insel Bali in Indonesien ausgetragen und war die dritte Auflage dieses Turniers. Titelverteidigerin war die Serbin Ana Ivanović.

Qualifikation

Qualifikationsmodus 
Zum Turnier wurden acht Damen eingeladen, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

 Für die sechs bestplatzierten Spielerinnen der Weltrangliste (Stand: 24. Oktober 2011), die mindestens eines von 32 Turnieren der Kategorie International (Preisgeld: USD 220.000) der WTA Tour 2011 gewannen und nicht an den Meisterschaften der WTA Tour in Istanbul antraten, war die Teilnahme verpflichtend.
 Die Turnierleitung von Bali durfte bis zum 10. Oktober 2011 zwei Wild Cards an Spielerinnen vergeben, die in der WTA Tour 2011 an mindestens einem Turnier der Kategorie International teilnahmen und nicht in Istanbul spielten. Sie nominierte Vorjahressiegerin Ana Ivanović und Shuai Peng. Falls eine der beiden Spielerinnen die Wild Card wider Erwarten nicht akzeptiert hätten, dann wäre das Startrecht auf die zwei nächstbestplazierten Spielerinnen der WTA-Weltrangliste übergegangen.
 Wenn sich die beiden Spielerinnen, die als Reservistinnen in Istanbul fungierten, für Bali qualifiziert hätten, dann wäre es ihnen freigestanden auch dort anzutreten, wenn sie in Istanbul zum Einsatz gekommen wären. Die beiden Reservistinnen in Istanbul waren Marion Bartoli und Andrea Petković, die auch beide mit jeweils einem Turniersieg für Bali qualifiziert waren. Während Bartoli in Bali antrat, beendete Petković verletzungsbedingt die Saison vorzeitig.

Qualifizierungsrangliste 
Stand nach allen 31 Turnieren der Kategorie International:

 

 1 Caroline Wozniacki, Petra Kvitová, Wiktoryja Asaranka und Wera Swonarjowa waren für die Meisterschaften der WTA Tour in Istanbul qualifiziert und daher in Bali nicht spielberechtigt. 
 2 Diese Spielerinnen hatten die Saison (zum Teil verletzungsbedingt) vorzeitig beendet.

Die Hintergrundfarben bedeuten folgendes:
 Die vier Spielerinnen, deren Namen grau unterlegt ist, waren für das Turnier spielbefreit bzw. nahmen an den WTA Championships 2011 teil.
 Die sechs Spielerinnen, deren Namen grün unterlegt ist, waren für Bali qualifiziert. 
 Die zwei Spielerinnen, deren Namen orange unterlegt ist, hatten ihre Saison vorzeitig beendet und nahmen ihr Startrecht in Bali nicht war.

Turnier

Austragungsmodus 
Das Turnier wurde nach K.-o.-System gespielt, wobei das Spiel um die Plätze drei und vier ausgetragen werden sollte, dann aber durch Lisickis Verletzung nicht stattfand. Die ersten vier Spielerinnen der WTA-Weltrangliste wurden gesetzt.

Nenn- und Setzliste

Turnierplan 

Da Sabine Lisicki verletzungsbedingt nicht zum Spiel um Platz drei antreten konnte, wurde ein Exhibition-Match zwischen Nadja Petrowa und Daniela Hantuchová ausgetragen, das Petrowa mit 6:2, 5:7, 6:0 für sich entscheiden konnte.

Preisgeld und WTA Weltranglistenpunkte 
Das Turnier war mit USD 600.000 dotiert:

Siehe auch 
WTA Championships 2011
ATP World Tour Finals 2011
ATP Challenger Tour Finals 2011

Weblinks 
 Offizielle Webseite der WTA: Road to Bali (englisch)
 
 Offizielle Regularien der WTA für das Turnier (englisch; PDF; 45 kB)

WTA Tour 2011
Tennisturnier in Nusa Dua